Hoftheater Dresden oder Hofoper Dresden steht für:

 Hofoper Dresden (erbaut 1667), siehe Opernhaus am Taschenberg
 Hofoper Dresden (1719–1849), siehe Opernhaus am Zwinger
 Hoftheater Dresden (1780–1841), siehe Morettisches Opernhaus
 Königliches Hoftheater Dresden (1841–1869), erste Semperoper
 Königliches Hoftheater Dresden (1878–1945), siehe Semperoper (wiedererbaut 1985)
 Hoftheater Dresden (Weißig) (ab 1995), Kammertheater in Dresden-Weißig